Ле́нино — посёлок в Ибресинском районе Чувашии, в России. Расположен между сёлами Чувашские-Тимяши и Хормалы. Население посёлка составляет около 77 человек. Количество домов — 22. Общеобразовательная школа находится в Чувашских-Тимяшах.

История 
В период Второй мировой войны вблизи посёлка располагался учебный аэродром, а жители помогали копать окопы, и выполнять другую работу в холодное время.

В советское время поселок имел животноводческую ферму, где разводили лошадей, овец, коров, свиней. Основная работа жителей села была связана со стрижкой овец, обслуживание фермерский помещений.

Экономика 
Жители поселка занимаются натуральным хозяйством. Разводят коров, курей, гусей, овец, кроликов. Также занимаются пчеловодством.

Примечания 

Населённые пункты Ибресинского района
Населённые пункты, названные в честь Владимира Ленина